

Presentación previa 
Gong Maoxin y Yi Chu-huan eran ellos defensores del título, Yi Chu-huan decidió no participar este año.

Sanchai Ratiwatana y Sonchat Ratiwatana ganaron el título tras derrotar en la final Ruben Bemelmans y Joris De Loore.

Cabeza de serie

 ' Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campeones)
  Marc Polmans /  Luke Saville (Semifinales)

<ol start=3>
  Gong Maoxin /  Zhang Ze ''(Cuartos de final)
  Steven De Waard /  Andrew Whittington ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Kioto 2017